Донец — село в Прохоровском районе Белгородской области России, входит в Коломыцевское сельское поселение.

География 
Село находится на высоте 217 м над уровнем моря.

Население

Инфраструктура 
В Донце есть отделение почтовой связи «Донец» Прохоровского почтамта УФПС Белгородской области — филиала ФГУП «Почта России» (почтовый индекс — 309027).

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района